Aspkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutkobben och Aspkobben, Korpo, Åboland, 
 Aspkobben, Korpo, Åboland,

Se även
Aspkobban
Aspklobben

Robotskapade Finlandförgreningar